Stoczek Łukowski – miasto w województwie lubelskim, w powiecie łukowskim
 Stoczek Łukowski – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie łukowskim
 Stoczek Łukowski – stacja kolejowa w Stoczku Łukowskim, w województwie lubelskim